ФК Звижд је cрпcки фудбалски клуб из Кучева. Тренутно се такмичи у Браничевској окружној лиги, петом такмичарском нивоу српског фудбала.

Историја 
Клуб је основан 1936. године. Боја клуба је плаво-бела.

Новији резултати

Познати клубови против којих је Звижд играо

Последњи састав тима, сезона 2020/21 
.

Резултати у сезони 2020/2021

Спољашње везе

Референце 

Звижд
Спорт у Кучеву